Технічний поверх – це повноцінний нежитловий поверх, який призначений для прокладання комунікацій та розміщення інженерного обладнання. Він може бути або в підвалі, в середній частині будинку і на горищі. У сучасних будинках на таких поверхах є вільні приміщення, які не належать до житлового фонду. Їх використовують в різних цілях, які не пов'язані з проживанням людей.

Будівельна термінологія